Арба́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Аспе. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31011.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 85 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает небольшая река Арбас (). Около половины территории коммуны занимают леса.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 241 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 136 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 94 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 69,1 %, в 1999 году было 73,2 %). Из 94 активных жителей работали 81 человек (50 мужчин и 31 женщина), безработных было 13 (8 мужчин и 5 женщин). Среди 42 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна